John Kramer (darter), een voormalig Amerikaans darter;
de Jigsaw Killer, een personage uit de filmserie Saw.